Андре Агаси је освојио турнир. У финалу је победио Пита Сампраса резултатом 4-6, 6-1, 7-6, 6-4.

Носиоци

Жреб

Финала

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Отворено првенство Аустралије у тенису 1995.
Отворено првенство Аустралије у тенису — мушкарци појединачно
Тенис 1995.